Лета́ба () — река, расположенная в восточной части провинции Лимпопо, Южная Африка. Это один из самых важных притоков реки Элефантес.

Река начинается в месте слияния рек Грут Летаба и Клейн Летаба, откуда они продолжают своё путешествие на восток через Велд. Она впадает в реку Элефантес в предгорьях Лебомбо, недалеко от границы ЮАР с Мозамбиком. В Мозамбике река называется Риу-душ-Элефантиш.

Притоки: Нгарвени, Нгвеньени, Нванедзи, Молотоси, Нсама и Макадзи.

Примечания 

Бассейн Лимпопо
Реки Лимпопо